Hans Åkesson och liknande namn kan avse:

Hans Åkesson (Tott) (död 1492), medeltida riddare och riksråd
Hans Åkesson (Soop) (död 1619), svenskt riksråd. 
Hans Åkesson (musiker) (född 1960), svensk musiker (klarinett och saxofon) och dirigent
Hans Olof Åkesson (1933–2005), psykiater